Жинесте́, Жінесте () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Бордо, 38 км на південний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 329 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 818,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Жинесте на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Жинесте на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь